Comunaglia – frazione di Umbertide
 Communalia – terreni sui quali ogni componente di una determinata collettività aveva il diritto di esercitare un godimento